La bataille de Khaybar (628), entre Mahomet et ses fidèles aux Juifs de l'oasis de Khaybar. 
Khaibar 1, missile de moyenne portée utilisé par le Hezbollah.